Поставка зі сплатою мита ()
 Німецька демократична партія (НДП, , DDP)